Un piège à vent est une installation de capture de l’humidité de l’air, dans l'univers de fiction de Dune de Frank Herbert.

Un piège à vent est une installation Fremen sur la planète Arrakis, souvent située dans les massifs rocheux, qui permet de recueillir l’humidité de l’air et de stocker l’eau ainsi obtenue dans des poches souterraines. On la doit à Liet Kynes. 

À bien des égards, les pièges à vent et la réserve d’eau associée sont un des biens les plus précieux des Fremen.
En effet l’air d’Arrakis est humide car la planète recèle de grandes quantités d’eau.

Inspiration 
Un piège à vent est un type d’installation utilisé depuis les temps anciens  au moins au Moyen-Orient afin de refroidir naturellement des édifices ou des courants d’eau (source ou irrigation). La notion de piège à vent de Dune est à rapprocher de cette technique ancienne d’architecture. De fait, dans certaines régions désertiques, de véritables bâtiments de type piège à vent ont été construits (Tunisie, Iran sous le nom Badgir).

Technologie de Dune